Lomatschynzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Lomatschinzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Winkiwzi, siehe Lomatschynzi (Winkiwzi)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Lomatschynzi (Dnister)